«Mi perro Dinamita» es una canción del grupo musical de Argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, editada en 1991 como la cuarto canción del álbum de estudio titulado La mosca y la sopa. Es una de las canciones más difundidas del grupo musical a través de los medios de comunicación. La canción se ubicó en el puesto número 78 de las 100 grandiosas canciones de los noventa en español.

Véase también 
 Jijiji
 Todo un palo
 Juguetes perdidos
 Queso ruso

Referencias 

Canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota